Chesterfield Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Chesterfield Township (Illinois)
 Chesterfield Township (Michigan)
 Chesterfield Township (Missouri)
 Chesterfield Township (New Jersey)
 Chesterfield Township (Ohio)